Poses peut désigner :

Toponyme 

Poses est une ville française.

Titres 

Poses est un album d'Alain Chamfort,
Poses est un album de Rufus Wainwright.